Хэнтэйская пищу́ха () — млекопитающее из рода пищух отряда зайцеобразных. Вид встречается в только ограниченном районе на границе Монголии и России. Первоначально была описана как подвид алтайской пищухи.

Описание 
В кариотипе 38 хромосом.

Распространение 
Хэнтэйская пищуха обнаружена только на южных отрогах Хэнтэя (горы Баян-Улан) в Монголии и на хр. Эрмана в Забайкальском крае в России.

Образ жизни

Питание

Размножение

Численность

Примечания

Ссылки 
 Formozov, Yakhontov & Dmitriev, 1996 : Novaya forma Altaiskoi pishchukhi (Ochotona alpina hoffmanni ssp. n.) iz yuzhnykh otrogov Khetneya i veroyatnaya istoriya areala etovo vida. // Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytateley Prirody, Otdel Biologicheskii, vol. 10, n. 1, p. 28–36.
 Hoffmann R. S., Smith A. T. 2005. Order Lagomorpha. // Wilson, D. E., Reeder, D. M. (eds). Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference. 3ª ed. Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 2.142 pp. 2 vol.
 Lagomorpha Specialist Group 1996. Ochotona hoffmanni. IUCN 2007 IUCN Red List of Threatened Species. Acessado em 23 de janeiro de 2008.

Пищухи
Млекопитающие Азии
Животные, описанные в 1996 году
Хоффманн